Deposizione dalla croce – episodio biblico
Deposizione dalla croce – scultura marmorea di Benedetto Antelami
Deposizione dalla Croce – pala d'altare realizzata da Beato Angelico e Lorenzo Monaco
Deposizione dalla Croce (Polittico dell'Annunziata) – dipinto di Filippino Lippi e Pietro Perugino
Deposizione dalla croce – dipinto di Rembrandt
Deposizione dalla croce (Deposizione di Volterra) – dipinto di Rosso Fiorentino
Deposizione dalla croce – dipinto di Federico Barocci
Deposizione dalla croce – affresco di Pontormo, conservato nella Certosa del Galluzzo presso Firenze
Deposizione dalla croce – affresco attribuito a Giotto, situato nella Basilica superiore di San Francesco ad Assisi
Deposizione dalla croce – affresco di Pietro Lorenzetti, situato nella Basilica inferiore di San Francesco ad Assisi
Deposizione dalla croce – dipinto di Benozzo Gozzoli
Deposizione dalla croce – scultura lignea di Filippo Martinengo   
Deposizione dalla croce – dipinto di Enea Salmeggia

Pagine correlate 
Deposizione